Mužská dvouhra na Letních olympijských hrách 1920 probíhala v antverpském Tenisovém klubu Beerschot. Soutěž se konala v období od 23. do 28. srpna 1920 na otevřených travnatých dvorcích. Nastoupilo do ni 41 tenistů ze 14 zemí. Hrálo se na tři vítězné sety. Obhájcem zlaté medaile z předchozí olympiády byl Jihoafričan Charles Winslow, který vybojoval bronzový kov.

Do soutěže nesměli nastoupit tenisté Centrálních mocností, jakožto poražení v první světové válce. Nepřicestovali také hráči Spojených států, protože dali přednost přípravě na blížící se zářijové Mezinárodní mistrovství USA 1920

Olympijským vítězem se stal jihoafrický reprezentant Louis Raymond, jenž ve finále zdolal Japonce Ičiju Kumagaeho ve čtyřech sadách. Bronzovou medaili si odvezl další Jihoafričan Charles Winslow.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 1920